Шурик — сокращение имени Александр. 
 Шурик (Александр Сергеевич Тимофеев) — персонаж ряда кинокомедий.
 Шурик — шуруповёрт.